Анахита — богиня воды и плодородия в иранской мифологии.
 (270) Анахита — один из типичных астероидов главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.